Tomorrowland (festival)
Tomorrowland (filme) - longa-metragem baseado na área futurista do parque de mesmo nome que tem em todos os parques Disney, mais uma variação chamada "Discoveryland" na Disneyland Paris
Tomorrowland Brasil - versão brasileira desse festival

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema